Definitionen af hvad der gør en rockgruppe til en gruppe musikere der udøver progressiv rock kan være subjektiv. For eksempel kan gruppen Asia lige så vel betragtes som en albumorienteret gruppe, The Nice som en jazz-rock-gruppe, Deep Purple og Led Zeppelin som heavy metal og Renaissance som folk-rock. Dette er et forsøg på at lave en liste over grupper som tilhængere af blandt andre progressiv rockmusik lytter til.

A-C 
 ACHE
The Alan Parsons Project
Alrune Rod
 Daniel Amos
 Anekdoten
 Ange
 Angel
 Ayreon
 Änglagård
 Aphrodites Child
 A Perfect Circle
 Vangelis
 Arena
 Ash Ra Temple
 Asia
 Asia Minor
 Atomic Opera
 Ayreon
 Banco del Mutuo Soccorso
 David Bedford
 Be Bop Deluxe
 Bill Nelson
Bob Dylan
 Robert Berry
 Beatles
 Better Than Ezra
 Blackwater Park
 Blue Phantom
 David Bowie
 Brand X
 Bubblemath
 Kate Bush
 Cairo
 California Guitar Trio
 Camel
 Can
 CANO
 Caravan
 Cardiacs
 Castanarc
 Casual Silence
 Cherry Five
 Circus 2000
 Cirkus
 Citizen Cain
 Clearlight
 Cocteau Twins
 Coheed and Cambria
 Colosseum
 Colosseum 2
 Jon Hiseman
 Comus
 Comedy of Errors
 Crack the Sky
 CraftCraft
Cream

 Day Of Phoenix
 Deep Purple
 Devil Doll
 Discus
 Dixie Dregs
The Doors
 Dream Theater
 Dredg
 Druid
 Durutti Column
 Echolyn
 Egdon Heath
 Egg
 Electric Light Orchestra
 Eloy
 Emerson, Lake & Palmer / Emerson, Lake & Powell
 Enchant
 The Enid
 Robert John Godfrey
 Brian Eno
 Et Cetera
 Europe
 Everon
 Fates Warning
 Faust
 Final Conflict / FC
 Flash
 Peter Banks
 The Flower Kings
 Roine Stolt
 FM
 Nash the Slash
 Focus
 Foreigner
 Fruupp
 Galactic Cowboys
 Galahad
 Galleon
 The Gathering
 Genesis
 Tony Banks
 Phil Collins
 Steve Hackett
 Peter Gabriel
 Anthony Phillips
 Mike Rutherford
 Gentle Giant
 Glass Hammer
 Goblin
 Godspeed You! Black Emperor
 Gong 
 Daevid Allen
 Tim Blake
 Steve Hillage
 Pierre Moerlen
 Gilli Smythe
 Lawrence Gowan
 Grace
 Greenslade
 Grobschnitt
 Gryphon

H-O 
 Hatfield and the North
 Hazerfan
Jimi Hendrix
 Henry Cow
 Chris Cutler
 Fred Frith
 Høst
 Hourglass
 Ice Age
 Il Balletto Di Bronzo
 Interpol
 IQ
 Isotope
 It Bites
 Izz
 Jadis
 Los Jaivas
 Jane
 Jethro Tull
 Ian Anderson
 Jose Cid
 Kansas
 Kayak
 King Crimson
 Robert Fripp
 King's X
 Knight Area
 Kraan
 Kraftwerk
Mark Lanegan
 Led Zeppelin
 Levitation
 Liquid Tension Experiment
 Magellan
 Magma
 Manfred Mann's Earth Band
 Mansun
 Marillion
 Fish
 The Mars Volta
 Master Sound
 Matching Mole
 Robert Wyatt
 Mostly Autumn
 Mr Bungle
 Muse
 Museo Rosenbach
 The Moody Blues
 National Health
 Nektar
 New Trolls
 The Nice
 Nikolaj Noskov
 Nucleus
 Mike Oldfield
 Opeth
 Le Orme
 OSI
 Ozric Tentacles

P-S 
 Pain of Salvation
 Pallas
 Parallel or 90 Degrees
 Pekka Pohjola
 Pendragon
 Pierrot Lunaire
 Pink Floyd
 Syd Barrett
 David Gilmour
 Roger Waters
 Platypus
 Porcupine Tree
 no-man
 Premiata Forneria Marconi (PFM)
 Procol Harum
 Queen
 Queensrÿche
 Quidam
 Radiohead
 Refugee
 Patrick Moraz
 Renaissance
 Annie Haslam
 Roxy Music
 RPWL
 Rush
The Savage rose
 Saga
 Santana
King Crimson
 Klaus Schulze
 Shadow Gallery
 Shadowland
 Skid Row
 Sky
 Slapp Happy
 Smashing Pumpkins
 Spiral Architect
 Soft Machine
 Alan Holdsworth
 Robert Wyatt
 Spock's Beard
 Neal Morse
 Spooky Tooth
 Styx
 Supertramp
 Sylvan
 Symphony X

T-Z 
 The Tangent
 Tangerine Dream
 Christoph/Christopher Franke
 Edgar Froese
 Tantra
 Tempano
 Tempest
 Third Ear Band
 Trafe
 Traffic
 TransAtlantic
 Transsylvania Phoenix
 Tr3nity
 Twelfth Night
 Geoff Mann
 UK
 Univers Zero
 Uriah Heep
 Van der Graaf Generator
 Peter Hammill
 Vangelis
 Warhorse
 White Noise
 David Vorhaus
 Wigwam
 Wilde Flowers
 XTC
 XYZ
 Yes
 Jon Anderson
 Peter Banks
 Bill Bruford
 Steve Howe
 Trevor Rabin
 Rick Wakeman
 Yezda Urfa
 Young Flowers
Neil Young
 Frank Zappa

Musikgenrer